Die Divizia A 1960/61 war die 23. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 4. September 1960 und endete am 9. Juli 1961. Von Anfang Dezember bis Mitte März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde Titelverteidiger CCA Bukarest.

Modus 
Nachdem eine Mannschaft in der letzten Saison abgestiegen war, jedoch drei Teams aufgestiegen waren, umfasste die Divizia A vierzehn Vereine. Diese spielten an 26 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die drei letzten Vereine stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied der Torquotient.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – CCA Bukarest – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1961/62
 Arieșul Turda – Pokalsieger (da das Pokalfinale erst im November ausgetragen wurde, nahm der Pokalsieger des Vorjahres, Progresul Bukarest, am Europapokal der Pokalsieger 1961/62 teil)

Absteiger in die Divizia B 
CSMS Iași, Farul Constanța, Corvinul Hunedoara

Aufsteiger in die Divizia A 
Jiul Petroșani, Metalul Târgoviște, Dinamo Pitești

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1960/61 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1960/61 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1960/61
Liga-1-Saison